Håvard Lie (ur. 21 maja 1975) – norweski skoczek narciarski. W Pucharze Świata startował w latach 1995–2003, trzykrotnie zajmując miejsce w pierwszej dziesiątce. W mistrzostwach świata w 1997 w Trondheim zajął 28. miejsce na skoczni normalnej i 9. na dużej. Reprezentował klub Byasen IL.

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1975